Il doppio del torneo di tennis Lenzerheide Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Belinda Bencic e Kateřina Siniaková che hanno battuto in finale Veronika Kudermetova e Diāna Marcinkēviča 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Anja Prislan /  Jasmin Steinherr (quarti di finale)
 Martina Kubicikova /  Tereza Smitková (quarti di finale)

 Katerina Kramperova /  Kateřina Vaňková (quarti di finale)
 Denisa Allertová /  Jesika Maleckova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lenzerheide Open 2013